Лас Патакуас има више значења:

 Лас Патакуас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Патакуас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Патакуас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику